Svinøya est le nom de plusieurs îles norvégiennes :

 Svinøya, rattachée administrativement à Vardø, kommune du comté de Finnmark ;
 Svinøya, rattachée administrativement à Sør-Varanger, kommune du comté de Finnmark ;
 Svinøya, île située dans l'archipel des îles Lofoten, rattachée administrativement à Vestvågøy, kommune du comté de Nordland.